Champions League 2010/11 steht für:
 CONCACAF Champions League 2010/11, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2010/11, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2010/11, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2010/11, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 LEN Champions League 2010/11, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2010/11, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2010/11, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Women’s Champions League 2010/11, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2010/11 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2010/11 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2010
 Champions League 2011
 Champions League